Pegea är ett släkte av ryggsträngsdjur. Pegea ingår i familjen bandsalper. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bandsalper
Pegea